Мария Йозефа Герменгильда фон Лихтенштейн (, 13 апреля 1768 — 8 августа 1845) — дочь князя Франца Иосифа Лихтенштейна, которая 15 сентября 1783 вышла замуж за Николая князя Эстерхази. Её супруг стал главой рода Эстергази (фюрстом) в 1794 г.

Она, как и её муж, покровительствовала искусствам, в особенности Йозефу Гайдну. В ответ Гайдн с 1796 по 1802 год ежегодно к её именинам (8 сентября — Рождество Марии) создавал новую мессу. Так были созданы Heiligmesse (1796), Paukenmesse (1796/97), Nelsonmesse (1798), Theresienmesse (1799), Schöpfungsmesse (1801) и Harmoniemesse (1802).

В 1785 году она родила сына, Пауля Антона, и в 1788 году дочь, Леопольдину.

Примечания

Ссылки 
 Maria Josepha Hermengilde Fürstin Esterházy

Дворянство Австрии
Мария Йозефа